Elda Cerchiari Necchi (n. 1924) –  storica dell'arte italiana
 Luca Cerchiari (n. 1957) – musicologo e critico musicale italiano

Pagine correlate 
 Cerchi